Алексанов — фамилия; имеет женскую форму Алексанова.
 Алексанов, Владимир Иванович (род. 1947) — советский футболист, защитник.
 Алексанов, Сергей Иванович (род. 1990) — украинский футболист, полузащитник.